Чинеачи има више значења:

 Чинеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чинеачи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чинеачи (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику